Gol Gol kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gol Gol (ort i Australien), New South Wales, Wentworth,

Iran 

 Bāgh-e Gol Gol, ort, Lorestan, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar